E85 oder E 85 steht für:
 Ethanol-Kraftstoff E85, genormter Kraftstoff aus 85 % Ethanol und 15 % Benzin, siehe Ethanol-Kraftstoff #E85
 Amyloidose (ICD-10-Code), eine Stoffwechselkrankheit
 „orthodoxe Variante der Königsindischen Verteidigung“ (ECO-Schlüssel), eine der Schacheröffnungen
 BMW E85, deutsches PKW-Modell
 Europastraße 85, europäische Fernstraße von Klaipėda in Litauen nach Alexandroupolis in Griechenland

E85